Евровизия 1995 е 40-ото юбилейно ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Провежда се на 13 май 1995 г. в Дъблин, Ирландия на сцената на „Пойнт Тиътър“.

Ирландия печели правото да домакинства песенния конкурс, след като Пол Харингтън и Чарли Макгетигън печелят през 1994 г. отново в Дъблин, Ирландия, с песента „Rock 'n' Roll Kids“, с 226 точки. Това е шеста победа за Ирландия (след 1970 г., 1980 г., 1987 г., 1992 г. и 1993 г.) и шестият път, в който Ирландия е домакин на песенния конкурс (след 1971 г., 1981 г., 1988 г., 1993 г. и 1994 г.), както и третият път, в който Ирландия е домакин на песенния конкурс за това десетилетие (след 1993 г. и 1994 г.). Водеща на събитието е Мери Кенеди.

През тази година участват 23 страни, като няма дебютиращи страни, след няколкогодишни отсъствия се завръщат Белгия, Дания, Израел, Словения и Турция, докато Естония, Литва, Нидерландия, Румъния, Словакия, Финландия и Швейцария се оттеглят заради лоши резултати от предишни години и/или лош дебют през 1994 г.

Тежки фаворити за победата на песенния конкурс според букмейкърите са Швеция с поп-баладата „Se på mig“ и Словения, представена от Дария Швайгер и нейната песен „Prisluhni mi“. Други страни, които също спорят за победата, са Дания, Израел, Испания, Хърватия и бъдещия победител – Норвегия. Песента победител също е нещо ново на песенния конкурс, тъй като текстът на песента е само от 24 думи, придружени от дълги цигулни сола. Великобритания допринася с песен, чийто стил е съвременен рап, докато миналогодишната подгласничка Полша, предлага песен, която напълно контрастира с техния дебют през 1994 г.

Победител става норвежката група „Сикрет Гардън“ с песента „Nocturne“ със 148 точки. Това е втора победа за Норвегия (след 1985 г.). На второ място е Испания със 119 точки, на трето място е Швеция със 100 точки, а на четвърто място е Франция с 94 точки. Страната-домакин Ирландия е на 14-о място с 44 точки.

В Ирландия има много спекулации и конспирации дали ирландската телевизия RTÉ нарочно е избрала песен, за която се смята, че няма добра възможност за победа, за да се избегне домакинство на песенния конкурс за четвърти пореден път, въпреки че нито една спекулация и конспирация никога не е била проверена и/или потвърдена. Въпреки това, на ирландската телевизия RTÉ ще и се наложи отново да бъде домакин на песенния конкурс през 1997 г.

Място 
След като печели песенния конкурс през 1994 г., ирландската телевизия RTÉ се притеснява дали ще може да си позволи да домакинства за трети пореден път песенния конкурс през 1995 г. Британската телевизия Би Би Си предлага да поеме отговорността да бъде домакин на песенния конкурс и дори предлага песенния конкурс да се проведе като съвместна продукция в Белфаст, столицата на Северна Ирландия, която политически е част от Великобритания. В крайна сметка ирландската телевизия RTÉ решава да организира песенния конкурс самостоятелно. Въпреки това, ирландската телевизия RTÉ предупреждава Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ), че ако Ирландия спечели за пореден път, не може да се очаква да бъде страна-домакин на песенния конкурс за четвърта поредна година, което накрая никога не се случва.

Ирландия е домакин на песенния конкурс за шести път, след като печели за трета поредна година и е единствената страна-домакин в три последователни години (между 1993 и 1995 г.). Дъблин отново е град-домакин, което е петия път, в който песенния конкурс се провежда в ирландската столица. За втора поредна година мястото за провеждане на песенния конкурс е сцената на „Пойнт Тиътър“.

Завръщане 
През тази година има само един изпълнител, който се завръща отново да представлява собствената си държава, след като вече го е правила и преди. Това е Арзу Ече от Турция. Тя се завръща, след като представя Турция през 1989 г., като част от групата „Пан“ с песента „Bana Bana“, завършвайки на предпоследното 21-во място с 5 точки. Тази година тя представлява Турция самостоятелно с песента „Sev“ и завършва на 16-о място с 21 точки.

Участници

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv
 www.esc-history.com

1995
Музикални фестивали в Ирландия
История на Дъблин
Музика в Дъблин
1995 година